Цанков може да се отнася за:

 Александър Цанков (1879 – 1959), български политик
 Антон Цанков (1818 – 1891), български търговец
 Васил Цанков (1905 – 1986), български палеонтолог
 Георги Цанков (1913 – 1990), български политик
 Драган Цанков (1828 – 1911), български политик
 Йосиф Цанков (1911 – 1971), български композитор
 Киряк Цанков (1847 – 1903), български революционер и дипломат
 Цанко Цанков, няколко души с това име
 Николай Цанков  (1942 – ), дерматолог

Вижте също 
 Драган Цанков (булевард в София)